Сатан — в русском языке произносится с ударением на первый слог и обозначает одежду монахинь под подрясником или свиту. Является многозначным термином:

Sátão
 Сатан (Португалия) — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Визеу.  
 Сатан (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. 

Satan
 Satan — по классификации НАТО название ракеты Р-36М.
 Satan-2 — по классификации НАТО название ракеты «Сармат».
 Satan (группа) — хэви-метал группа из Британии.
 Satan (genus) () — род рыб семейства икталуровых.
 Satan Panonski — хорватский панк-фрик.

См. также